Тимотеус Эбергард фон Бок (Тимофей-Эбергард Георгиевич фон Бок, Тимофей-Эбергард Егорович фон Бок; , Тарту, ныне — Эстония — , Выйсику близ Пыльтсамаа, ныне — Эстония) — барон, флигель-адъютант, полковник.

Биография 
Родился  года. Отец, Георг Бок (1758—1812) — балтийский немец, владевший одним из крупнейших имений Лифляндии площадью 19 300 га земли, при котором было 2 500 душ крепостных; был представителем лифляндского дворянства на коронации Павла I. В семье из поколения в поколение шло предание, что бабушка по отцовской линии Е. Шульц была внебрачной дочерью Петра I, поэтому Тимотеуса приравнивали по крови царю Александру I. Мать — Katharina Berens von Rentenfeld (Rautenfeld)

В 1806 году начал военную службу; с 1809 года — в лейб-гвардии Гусарском полку. Участвовал в войнах с турками в 1807 году и французами в 1812 году и в 1813 году. Принял активное участие в Бородинском сражении. С 1810 по 1812 год он, вероятно, изучал историю в Дерптском университете. 

В 1815 году, во время своего отпуска, познакомился в Дерпте с В. А. Жуковским. Благодаря Жуковскому познакомился с А. И. Тургеневым и Н. М. Карамзиным.

В 1816 году вышел в отставку в звании полковника, поселился в своем имении Выйсику близ Пыльтсамаа.

В 1818 году отправил Александру I «записку», предназначенную для прочтения в Лифляндском ландтаге. Она содержала 52 пункта разработанной им конституции. Повелением императора лифляндскому губернатору надлежало немедленно арестовать автора письма, который был объявлен умалишённым и безумцем. Заключён в Шлиссельбургскую крепость, где находился 9 лет и вышел оттуда в 1827 году, уже при Николае I.

 1836 года родные нашли его мёртвым, лежащим на полу своей комнаты.

Бок является героем романа Яана Кросса «Императорский безумец».

Записки правдоискателя 
Тимотеус фон Бок остался в истории не только храбрым воином, но и неугомонным правдоискателем, или даже вольнодумцем. В свои 23 года во время войны с Турцией молодой корнет фон Бок послал императору письмо, в котором, помимо изложения своих взглядов на войну, обвинял и упрекал своего главнокомандующего Н. М. Каменского в некомпетентности. Позже Тимотеус предлагал императору свою помощь в заключении мира с Турцией. Через несколько лет фон Бока послали в Англию с важным поручением. После этой поездки фон Бок настаивал на том, чтобы император отстранил графа А. А. Аракчеева от государственных дел.

Позже фон Бок осмелился в письме М. Б. Барклаю-де-Толли упрекнуть и самого императора. Но боевому офицеру пока всё сходило с рук.

После завершения службы барон, живший на юге Эстонии, удивлялся местному феодальному рабству. Тимотеус считал каждого эстонца своим соотечественником, поэтому возмущение Бока плавно переросло в цель, которую он видел в искоренении этого зла.

17 апреля 1818 года Тимотеус направил очередное письмо Александру I. В это письмо, представлявшее собой изложение собственной версии конституции, фон Бок вложил всю свою ненависть к рабству и угнетению.

Император в ответ на эту наглость приказал губернатору немедленно арестовать барона и заключить его как опасного государственного преступника в Шлиссельбургскую крепость.

Его жена летом 1825 года добилась аудиенции у Александра I, в которой просила вернуть свободу своему мужу. Царь, пообещав освободить мужа, слово своё не сдержал, сославшись на то, что Тимотеус всё ещё очень зол на него.

В 1827 году Николай I проявил милость и отпустил больного фон Бока на свободу, правда, без права выезда.

Семья 
Жена — Ээва Катарина Мяттик, простая эстонская крестьянка, дочь кучера. Венчание состоялось 12 октября 1817 года в Тартуском православном Успенском соборе, Ээва приняла ради этого православие и при крещении получила новое имя — Катарина.

 Сын — Георгий Тимофеевич Бок (1818—1876) — русский вице-адмирал, гофмейстер двора князя Владимира Александровича.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с бриллиантами (за Бауцен)
 Прусский орден Pour le Mérite (за Пегау)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (за Ла Кромвель во Франции)
 «Золотая шпага» за храбрость

Примечания

Ссылки 
 

Репрессированные в Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники Бородинского сражения